Die 13. Handball-Weltmeisterschaft der Männer wurde vom 9. bis zum 20. März 1993 in Schweden ausgetragen. Insgesamt nahmen 16 Mannschaften am Turnier teil. Obwohl die Tschechoslowakei zum 1. Januar 1993 in die Staaten Tschechien und Slowakei aufgeteilt worden war, trat bei der Weltmeisterschaft noch ein gemeinsames Team an. Weltmeister wurde Russland, das sich im Finale mit 28:19 gegen Frankreich durchsetzen konnte. Den dritten Platz belegte Schweden, das die Schweiz mit 26:19 bezwang. Die deutsche Mannschaft wurde Sechster, Österreich belegte den 14. Platz. Die ersten neun Mannschaften qualifizierten sich direkt für die folgende Weltmeisterschaft 1995 in Island.

Spielplan

Vorrunde 
Zunächst traten die Mannschaften in vier Gruppen in der Vorrunde gegeneinander an. Die ersten drei Mannschaften jeder Gruppe qualifizierten sich für die Hauptrunde.

Gruppe A in Umeå

Gruppe B in Karlstad

Gruppe C in Göteborg

Gruppe D in Malmö

Hauptrunde 
Die drei bestplatzierten Mannschaften jeder Gruppe erreichten die Hauptrunde. Dabei kamen die Teams aus den Vorrundengruppen A und B in die Gruppe I, die Mannschaften aus den Gruppen C und D in die Gruppe II. Die Resultate aus den direkten Duellen der jeweiligen Mannschaften aus der gleichen Vorrundengruppe wurden mit in die Hauptrunde übernommen.

Gruppe I in Halmstad

Gruppe II  in Stockholm

Platzierungsrunde 13–16 in Eskilstuna 
Die Viertplatzierten der Vorrundengruppen A–D spielten um die Plätze 13 bis 16.

Finalspiele in Stockholm 
Die beiden Ersten der zwei Hauptrundengruppen spielten das Finale aus, die beiden Zweiten das Spiel um Platz 3. Die anderen Mannschaften spielten um die weiteren Platzierungen.

Spiel um Platz 11

Spiel um Platz 9

Spiel um Platz 7

Spiel um Platz 5

Spiel um Platz 3

Finale

Abschlussplatzierungen

Auszeichnungen 
 Bester Spieler (Most Valuable Player, MVP): Magnus Andersson

Allstar-Team

Statistiken

Torschützen 

FT … Feldtore; 7m … Siebenmeter

Beste Torhüter

Aufgebote

Medaillengewinner

6. Platz: Deutschland 

Trainer: Armin Emrich

Weblinks 
 Statistik zur Handball-WM 1993 (PDF; 100 kB)
 Ergebnisse der Handball-WM 1993

Einzelnachweise 

Manner 1993
Weltmeisterschaft Manner
Weltmeisterschaft Manner 1993
Scandinavium